Crisólita

Origem do nome:

Os gregos a conheciam como "pedra de ouro"
As colorações variam do amarelo ao verde.

História:
Chamada de Topázio pelos antigos, a Crisólita era um pedra importante para os Egípcios que diziam que a "Ilha da Serpente", no Mar Vermelho, era vigiada por guardiães que matavam livremente quem roubasse pedras sem autorização. A crisólita era minerada após o anoitecer, quando se revelava por sua radiância: o lugar era marcado e os mineradores voltavam no dia seguinte para retirá-la.

Diz-se que a Crisólita incrustada em ouro, dissipa os terrores da noite. Sua reputação de espantar espíritos malignos, provavelmente deve-se em parte à sua associação com o sol, cujos raios de vida dispersam os poderes da escuridão.